В адміністративному відношенні Кабо-Верде поділяється на 22 муніципалітети (), які включають 32 громади ().